Antonio Cubeddu – poeta italiano di lingua sarda
 Attilio Cubeddu – criminale italiano
 Francesco Cubeddu – cantante italiano
 Luca Cubeddu – poeta italiano di lingua sarda
 Mara Cubeddu – cantante italiana
 Marco Cubeddu – scrittore italiano